Centennial (Colorado)
 Centennial (Indiana)